Unter Friedhof an der Heerstraße können die folgenden Berliner Friedhöfe gemeint sein:

der landeseigene Friedhof Heerstraße
der Jüdische Friedhof Heerstraße